Palmer puede referirse a:

Lugares 
Palmer (Alaska), ciudad en el borough de Matanuska-Susitna, estado estadounidense de Alaska. 
Palmer (Illinois), villa en el condado de Christian, estado estadounidense de Illinois.
Palmer (Iowa), ciudad en el condado de Pocahontas, estado estadounidense de Iowa.
Palmer (Kansas), ciudad en el condado de Washington, estado estadounidense de Kansas.
Palmer (Massachusetts), ciudad en el condado de Hampden, estado estadounidense de Massachusetts
Palmer (Míchigan), lugar designado por el censo en el condado de Marquette, estado estadounidense de Míchigan.
Palmer (Nebraska), villa en el condado de Merrick, estado estadounidense de Nebraska.
Palmer (Tennessee), pueblo en el condado de Grundy, estado estadounidense de Tennessee.
Palmer (Texas), pueblo en el condado de Ellis, estado estadounidense de Texas.
Palmer (Washington), área no incorporada en el condado de King, estado estadounidense de Washington.

Otros usos
Edward Palmer, botánico cuya abreviatura de autor es Palmer.
Palmer (Pokémon), personaje de Pokemón.
Tornillo de Palmer, instrumento de medición.
Frank R. Palmer, lingüista inglés.
Palmer, película de 2021 dirigida por Fisher Stevens.